Die Liste der belarussischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler die mindestens ein Spiel für die belarussische Nationalmannschaft bestritten haben.

Die belarussische Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Spiel am 28. Oktober 1992 in Minsk. Als Gegner stand die Ukraine gegenüber, die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Dabei traf Sjarhej Hozmanau in der 49. Minute zum historischen ersten Treffer für seinen Staat. Die Tabelle befindet sich auf dem Stand vom 16. November 2021 (nach dem Freundschaftsspiel gegen Jordanien).

Aktuelle Nationalspieler sind fett gekennzeichnet.

Liste

Weblinks 
 rsssf.com
 football.by (russisch)
 Nationalspielerübersicht auf eu-football.info

Einzelnachweise 

Belarus
!
!Nationalspieler